Баджракитиябха (, родилась 7 декабря 1978 года), также известная как Принцесса Па или Патти — принцесса Таиланда, старшая внучка короля Рамы IX (Пхумипон Адульядет) и королевы-консорта Сирикит; единственный ребёнок правящего короля Рамы X (Маха Вачиралонгкорн) от Соамсавали Китиякара. Посол Таиланда в Австрии с 2012 по 2014 годы.

Биография

Образование 

Принцесса Баджракитиябха училась в школе для девочек Раджини (начальное и среднее образование), продолжила обучение в  и затем в школе при королевской резиденции Читралада. Окончила Университет Таммасат (бакалавр юриспруденции) и открытый университет Сукхотай Тхамматират (бакалавр международных отношений) в 2000 году. В 2002 году получила степень магистра юриспруденции в Корнеллском университете (), в 2005 году там же получила степень доктора юридических наук. 12 мая 2012 года награждена степенью почётного доктора юриспруденции  Иллинойсского технологического института.

Карьера 
Защитив докторскую работу и получив степень, принцесса Баджракитиябха некоторое время работала постоянным представителем Таиланда в ООН в Нью-Йорке (в том числе в Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию). В сентябре 2006 года начала работу в Генеральной прокуратуре Таиланда, в настоящее время сотрудница Генеральной прокуратуры провинции Удонтхани. Принцесса руководит проектом «Kamlangjai» («Вдохновение»), который занимается защитой тайских женщин в местах заключения (в том числе беременных женщин и их детей) и следит за соблюдением прав заключённых и их возвращением в общество после изоляции. Также она работает над проектом «Enhancing lives of Female Inmates» (ELFI), который предлагает изменить законодательство Таиланда в вопросе применения административных мер в отношении женщин-правонарушительниц и обращения с женщинами-заключёнными, согласно Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Ещё один проект, над которым трудится принцесса — благотворительный фонд «Friend in need of 'PA'» или фонд Принцессы Па, основанный ею и матерью, принцессой Соамсавали, в 1995 году во время затопления Бангкока. Фонд стремится помогать бедным людям, проживающим в сельской местности, и пострадавшим от природных катаклизмов. С 2012 по 2014 годы принцесса Баджракитиябха была послом Таиланда в Австрии, пока не вернулась в Генеральную прокуратуру Таиланда. Посол доброй воли в ООН.

Состояние здоровья 
В декабре 2022 года Бюро королевского двора объявило, что 14 декабря принцесса была госпитализирована после потери сознания во время прогулки с собаками. Во дворце подтвердили, что это произошло из-за сердечного приступа. Сначала принцессу доставили в районную больницу Пак Чонг Нана, а затем перевели в Мемориальную больницу короля Чулалонгкорна.

Награды 
 : Дама Большой Ленты ордена Чула Чом Клао (специальный класс)
 : Дама Большой Ленты ордена Белого слона
 : Дама Большой Ленты ордена Короны Таиланда
 : Дама Большого Креста (1 класса) Величайшего ордена Дирекгунабхорна
  Королевская медаль короля Рамы IX (1 класса)
 : Большой крест I степени ордена «За заслуги перед Австрийской Республикой» с золотой звездой (7 октября 2014)

Предки

Примечания

Ссылки 

 Фонд "Friend in need of 'PA'" 
 Проект «Kamlangjai»  
 The Children's Foundation, Phramongkutklao Hospital's 
 Проект "ELFI" 
 Na Bha Foundation 
 Website, Office of the Attorney General, Thailand 

Династия Чакри
Дипломаты Таиланда
Выпускники Корнеллского университета
Выпускники Школы права Корнеллского университета
Принцессы Таиланда